Luvo bezeichnet:
 LUVO, einen Rotationswärmeübertrager
 Luvo (Angola), eine Gemeinde im angolanischen Kreis M’banza Kongo